

Campania 
a Napoli:
Chiesa di Sant'Angelo a Nilo
Chiesa di Sant'Angelo a Segno

Lazio 
Chiesa di Sant'Angelo supra cisternam ad Affile
Chiesa di Sant'Angelo a Vetralla

Lombardia
Chiesa di Sant'Angelo a Milano
Chiesa di Sant'Angelo a Rozzano

Marche 
Chiesa di Sant'Angelo Minore a Cagli

Molise 
Chiesa di Sant'Angelo a Montaquila

Puglia
Chiesa di Sant'Angelo a Foggia (non più esistente)
Chiesa di Sant'Angelo, anche nota come Santa Maria di Costantinopoli, a Lecce

Sicilia 
Chiesa di Sant'Angelo a Licata

Toscana 
Chiesa di Sant'Angelo ad Abbadia San Salvatore
Pieve di Sant'Angelo a Campagnatico
Chiesa di Sant'Angelo a Monterchi
Chiesa di Sant'Angelo a Monteroni d'Arbia
Chiesa di Sant'Angelo a San Casciano in Val di Pesa

Umbria 
Chiesa di Sant'Angelo a Deruta
Tempio di Sant'Angelo a Perugia

Veneto 
Chiesa di Sant'Angelo a Sant'Angelo di Treviso
Chiesa di Sant'Angelo di Zampenigo a Torcello